Стасів Дмитро Іванович (1900—1971) — український лікар, член Українського лікарського товариства у Львові, автор книжки «Ніч серед Полудня».
 Стасів Іван ( 1895) — український громадський діяч, дипломат.
 Стасів Климентій ( 1973) — церковний діяч, священник УГКЦ, василіянин, письменник, перекладач, есеїст.
 Стасів Любов Володимирівна ( 1962) — український громадський діяч, народний депутат України 5-го скликання.
 Стасів Михайло Ярославович (1968—2016) — український військовик, лікар-хірург, військовий медик 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади (Мукачеве).
 Стасів Олег Федорович — кандидат економічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Стасів Остап (1903—1985) — німецький кристалофізик українського походження, директор Інституту кристалографіки в Берліні.
 Стасів-Калинець Ірина Онуфріївна ( 1940) — українська поетеса, активістка українського національного і правозахисного руху.

Примітки 

Прізвища на -ів